Panzerjäger Tiger (P) Elefant – cacciacarri usato durante la Seconda guerra mondiale
Elefant Records – etichetta discografica spagnola
Elefant – gruppo musicale indie statunitense

Altri progetti